El término Pegao puede referirse a:
Cocolón, denominación de la cocción del arroz en Puerto Rico.
Pegao, canción de Wisin & Yandel publicada en 2006.
Pegao, canción de CNCO y Manuel Turizo publicado en 2019.
Pegao, canción de Camilo publicada en 2022.